Jew puede referirse a:
Judío en lengua inglesa.
:en:The Jew (play)